Eu Tenho a Senha é uma canção composta pelo cantor e compositor de piseiro João Gomes, a música fez parte da "trilha sonora" da telenovela brasileira Pantanal da TV Globo em 2022. A canção foi lançado no álbum "Eu Tenho a Senha" em 2021.

Canção 
A terceira faixa do álbum é a história de um homem que nas batalhas da vida sempre confia na Fé em Deus. E diz que sua educação e humildade também foram ensinamentos de seus pais.

Canções gravadas por João Gomes
Canções de 2021